Campeonato disputado por :

 Associação Atlética ALEXANIENSE (Alexânia)
 AMÉRICA Futebol Clube (Morrinhos)
 Clube Recreativo e Atlético Catalano - CRAC (Catalão)
 Clube Recreativo e Esportivo Tocantins - CRET (Minaçú)
 GOIATUBA Esporte Clube (Goiatuba)
 IPORÁ Esporte Clube (Iporá)
 ITUMBIARA Esporte Clube (Itumbiara)
 JARAGUÁ Esporte Clube (Jaraguá)
 Jataí Atlético Clube - JAC (Jataí)
 MINAÇÚ Esporte Clube (Minaçú)
 MONTE CRISTO Esporte Clube (Goiânia)
 Esporte Clube RIO VERDE (Rio Verde)
 SUDOESTE Esporte Clube (Edéia)
 UMUARAMA Esporte Clube (Iporá)

Ligações Externas 
 Estadual

2001